PGE Dystrybucja SA - Oddział Zamość / dawniej Zamojska Korporacja Energetyczna SA (ZKE SA) – spółka działająca na podstawie koncesji wydanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, której główną dziedziną działalności jest przesyłanie oraz dystrybucja energii elektrycznej.

Historia 
Swoją historię spółka wywodzi od pierwszej Elektrowni Miejskiej w Zamościu, która powstała w 1919. W 1958 powstała spółka Zakład Energetyczny Zamość. Pod obecną nazwą firma funkcjonuje od 1997. Poprzednie nazwy ZKE to Przedsiębiorstwo Państwowe Zakład Energetyczny Zamość oraz Zakład Energetyczny Zamość SA. Kapitał zakładowy spółki wynosił 72000800 złotych i został pokryty z funduszy Przedsiębiorstwa Państwowego Zakład Energetyczny w Zamościu. Kapitał spółki został podzielony na 720008 akcji imiennych, każda o wartości nominalnej 100 złotych.

Zarząd 
 Prezes Zarządu - Mariusz Zawisza 
 Członek Zarządu - Grażyna Łojko
 Członek Zarządu - Grzegorz Dolecki 
 Członek Zarządu - Marek Goluch 

 Zastępca dyrektora generalnego oddziału Zamość - Jarosław Muda

PGE Dystrybucja SA - Oddział Zamość obecnie

Informacje ogólne 
PGE Dystrybucja SA - Oddział Zamość działa na powierzchni 15 283 km² obejmującym swoim zasięgiem tereny południowo-wschodniej Polski, tj. wschodnią część województwa lubelskiego (dawne województwo chełmskie i zamojskie) i północno-wschodnią część województwa podkarpackiego (dawne województwo przemyskie), gdzie dostarcza energię elektryczną do 423 tysięcy odbiorców.

Struktura 
W skład PGE Dystrybucja SA - Oddział Zamość wchodzi 10 Rejonowych Zakładów Energetycznych w miejscowościach:
 Biłgoraj
 Chełm
 Hrubieszów
 Jarosław
 Krasnystaw
 Przemyśl
 Przeworsk
 Tomaszów Lubelski
 Włodawa
 Zamość
oraz Zakład Techniczny w Zamościu

Linki zewnętrzne 
www.zamosc.pgedystrybucja.pl

Przedsiębiorstwa energetyczne w Polsce
Przedsiębiorstwa w Zamościu